Національна ліга В 1959—1960 — 13-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Вісп.

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Фінал 
 Вісп — СК Лангнау 0:1 (0:1,0:0,0:0)
 СК Лангнау — Вісп 2:6 (1:1,0:3,1:2)
 Вісп — СК Лангнау 5:4 ОТ (1:1,2:1,1:2,1:0)

Клуб Вісп став чемпіоном, вигравши серію 2:1.

Джерела 
 Сезон 1960     

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія